Лунинский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

Беларусь 
 Лунинский сельсовет — Брестская область, Лунинецкий район.

Россия 
 Лунинский сельсовет — Калининградская область, Неманский район.
 Лунинский сельсовет — Пензенская область, Лунинский район.
 Лунинский сельсовет — Саратовская область, Турковский район.